Rok Stojanovič (ur. 1990), słoweński hokeista
 Rok Stojanovič (ur. 2002), słoweński narciarz